Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2018 si è disputato dal 13 marzo al 2 aprile 2018, data della finale all'Alamodome di San Antonio. È stata l'80ª edizione del torneo annuale, a cui hanno partecipato 68 squadre.

Il successo è andato ai Villanova Wildcats della Villanova University, che hanno sconfitto in finale i Michigan Wolverines. Il premio di Most Outstanding Player è stato conferito a Donte DiVincenzo, giocatore dei Wildcats.

Squadre qualificate 
Le squadre qualificate all'edizione 2018 sono 68, suddivise in quattro gironi. Come previsto dal regolamento della NCAA, accedono automaticamente di diritto al torneo le squadre vincitrici delle rispettive Conference. I rimanenti posti vengono assegnati secondo il criterio dellat-large bid, ovvero secondo una scelta effettuata da dieci rappresentanti (tra Atletic directors e Commissioner'') delle varie Conference.

South Regional

West Regional

East Regional

Midwest Regional

*queste squadre hanno giocato i preliminari del torneo (First Four)

 Risultati 
 First Four 

 South Regional 

West Regional

East Regional

Midwest Regional

 Final Four 

 Tabellini SemifinaliFinale Formazione vincitrice Allenatore:  Jay WrightVice-allenatori''': Ashley Howard

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Campionato di pallacanestro NCAA Division I